Molinaccio ima više značenja:
 Molinaccio, Ancona
 Molinaccio, Bologna
 Molinaccio, Perugia
 Molinaccio, Pesaro-Urbino